Habrostictis är ett släkte av svampar. Habrostictis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Habrostictis